Riihisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riihisaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Riihisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,64, long 28,91), 
 Riihisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Riihisaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland), 
 Riihisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,10, long 23,89), 
 Riihisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,10, long 24,35), 
 Riihisaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Riihisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,22, long 29,40), 
 Riihisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Riihisaari (ö i Egentliga Finland), Salo, 
 Riihisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,33, long 28,80), 
 Riihisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,25, long 29,09), 
 Riihisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,38, long 29,95), 

Robotskapade Finlandförgreningar